Fiat 500
Fiat 500 (2007)
Fiat 500L
Fiat 500X

Desambiguações de topônimos